Brandmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Brandmüller (1661–1691), Schweizer Maler
Johannes Brandmüller (1593–1664), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Josef Brandmüller (1921–1996), deutscher Physiker
 Michael Brandmüller (1793–1852), österreichischer Maler, Miniaturmaler und Lithograf
 Theo Brandmüller (1948–2012), deutscher Komponist Neuer Musik und Hochschullehrer
 Ursula Brandmüller (1809–1834), Giftmörderin in Memmingen
 Walter Brandmüller (* 1929), deutscher katholischer Theologe und Kardinal